(né en 1981), écrivain italien ;
 Fernando Atzori (1942-2020), boxeur italien ;
  (né en 1971), footballeur et entraîneur italien ;
  (né en 1963), auteur italien de bande dessinée ;
 Simona Atzori (née en 1974), artiste, danseuse et peintre italienne.